Ретри́веры (от  — находить, доставать) — один из типов охотничьих собак. Задача собак такого типа — найти и принести (аппортирование) охотнику подстреленную добычу неповреждённой. В связи с этим собака должна обладать хорошим ростом силой и выносливостью, нюхом, покладистым характером и мягким прикусом. Используются не только для аппортирования дичи, но и в других видах охоты (пролётная, облавная), а также в качестве собак-поводырей, собак-спасателей, известны как хорошие компаньоны.

В Англии ретриверы использовались в совместной охоте с легавой собакой. После того как легавая обнаружит и поднимет под ружье дичь, ретривер должен отыскать подстреленную птицу в воде или в высокой траве и подать её егерю. Необходимость в появлении охотничьих собак-ретриверов, которые способны были находить и приносить владельцу дичь, было вызвано совершенствованием ружейного огнестрельного оружия. По некоторым сведениям, курчавый ретривер был известен в Англии с начала ХІХ века. В 1889 году в Великобритании были проведены первые полевые испытания ретриверов, работа этом отношении после учреждения в 1895 году Лиги подружейных собак. На протяжении 1890-х годов фаворитами среди этой породы собаки были гладкошерстные ретриверы, но к исходу 1900-х годов на испытаниях стали доминировать лабрадоры, которые начиная с 1904 года стали регистрироваться английским Кеннел-клубом в качестве самостоятельной породы. В то же время ретриверы вносились в реестр, как представитель той породы на которую они были более всего похожи, так как в одном помёте могли присутствовать щенки лабрадоров и гладкошерстных (ранее — волнистошерстных) ретриверов. На протяжении истории разведения требования к стандарту породы менялись (телосложение, окрас и рост). Самой молодой породой из ретриверов является новошотландский ретривер (толлер), которая была признана в Канаде в 1945 году, а в 1987 году её стандарт был принят Международной кинологической федерацией.

Классификация 
В настоящее время ретриверы по классификации МКФ отнесены к 8-й группе (ретриверы, спаниели, водяные собаки) 1-й секции (ретриверы) и объединяют 6 пород собак. 

Наиболее многочисленными и любимыми представителями группы ретриверов являются лабрадоры и золотистые ретриверы, в последние годы всё большую популярность в мире завоевывают прямошёрстные ретриверы.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Группы пород собак